Васильченко, Георгий:
 Васильченко, Георгий Андреевич (1915—1981) — советский работник сельского хозяйства, комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Васильченко, Георгий Степанович (1921—2006) — российский невропатолог, один из основоположников отечественных сексологии и сексопатологии.